Voisines ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Voisines (Haute-Marne)
 Voisines (Yonne)